The Vamp – film del 1918 diretto da Jerome Storm
The Vamp – personaggio del film del 1927 Il mio cuore aveva ragione (Orchids and Ermine)
 The Vamp – musical del 1955 (libretto di John Latouche, musiche di James Mundy)